Ampul·la (recipient) de vidre o altre material usat en farmàcia, vial
 Ampul·la del conducte semicircular, estructura anatòmica de l'oïda
 Ampul·la de Vater, estructura anatòmica de la via hepatopancreática
 Ampul·la vaginal, estructura anatòmica de l'aparell reproductor femení